Сергей Цуканов: Цуканов, Сергей Борисович (род. 1986) — российский футболист.
 Цуканов, Сергей Николаевич (род. 1973) — советский и российский серийный убийца.